Getklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getklobben, Kimitoön, Åboland, 
 Getklobben, Raseborg, Nyland,

Se även
Getkobben

Robotskapade Finlandförgreningar